Domjüch bezeichnet:

 den Domjüchsee, einen See der Mecklenburger Seenplatte im Neustrelitzer Stadtteil Strelitz-Alt
 das Dorf „Domjuche“, ein im Mittelalter untergegangenes Dorf am Domjüchsee
 die Landesirrenanstalt Domjüch, eine früher als „Großherzogliche Landesirrenanstalt Domjüch“, „Landesheil- und Pflegeanstalt Domjüch“ und „Landeskrankenhaus Domjüch“ bezeichnete Nervenheilanstalt am Domjüchsee
 die Badeanstalt (Domjüchsee), eine ehemalige Badeanstalt am Domjüchsee